Pleśna ist der Name folgender Orte in Polen:

 Pleśna (Powiat Tarnowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tarnowski in der Wojewodschaft Kleinpolen
 Pleśna (Będzino), deutsch Pleushagen, Dorf in der Gmina Będzino in der Wojewodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Plesná (Begriffsklärung)